«Университе́тский» — микрорайон в Советском округе города Липецка. Он расположен на участке площадью 39,2 га в районе Липецкого государственного технического университета.

Строительство началось 21 июня 2006 года.

Это один из первых крупных проектов жилищного строительства в Липецкой области, реализуемый в рамках приоритетного национального проекта «Доступное жильё». Проект рассчитан на 19,6 тыс. жителей, к 2010 году здесь планируется построить около 250 тыс.  м² жилья.

К лету 2007 года ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» заключила уже 130 договоров с гражданами на приобретение квартир в строящемся микрорайоне. Первые пять жилых домов возводят ООО «ДомоСтрой-Л», ЗАО «Ремстройсервис» и ООО «Спецфундаментстрой»; они должны быть введены в эксплуатацию в четвёртом квартале 2008 года.
 
Как заявляют строители, в «Университетском» не будет типовых панельных домов. Микрорайон будет состоять из 10- и 16-этажных жилых домов из кирпича липецкой марки. Здесь возведут школу на 700 мест и три детских сада, спортивные и медицинские центры. Здесь же будут построены гостиница, бизнес-центр, магазины и кафе. Дороги и тротуары будут вымощены плиткой.

Два первых 15-этажных жилых дома были сданы в эксплуатацию 29 декабря 2008 года. В них поселятся 172 семьи.

В 2010-х годах началось проектирование, а потом и строительства еще 4 домов "ЖК Виктория"в центре которых должна была быть ещё и стоянка для авто, но ее на сегодняшний момент еще так и не построили.

Ссылки 
Форум жителей микрорайона "Университетский" г. Липецк (не актуален)

Улицы 
Пяти улицам «Университетского» 29 августа 2006 года уже дали названия:
 Улица Бехтеева
 Улица Белянского
 Улица Замятина
 Улица Славянова
 Политехническая улица

Транспорт 
Автобусы: 8, 300, 317, 322

Происшествия 
4 декабря 2008 года на стройплощадке микрорайона упал башенный кран. В результате погибла крановщица и пострадал штукатур, которого задел металлический трос.

См. также 
Микрорайон «Елецкий»

Примечания 

Микрорайоны Липецка
Советский округ Липецка